Базош-ле-От () — муниципалитет во Франции, в регионе Центр, департаменте Эр и Луар, округе Шатодён. Относится к кантону . Население, по состоянию на 2010 год — 340 человек.

Муниципалитет расположен в 7 км к северо-западу от , 26 км к северу от Орлеана, приблизительно в 45 км к юго-востоку от Шартра и приблизительно в 90 км к юго-западу от Парижа.

История 
2 декабря 1870 года при Базош-ле-От произошла битва между армиями генерала Ореля де Паладина и великого герцога Мекленбургского, в которой первая была разгромлена и отброшена к Артенэ.

Демография 
Динамика населения (INSEE):

Распределение населения в зависимости от пола и возраста (2006):

Экономика 
В 2007 году среди 169 лиц трудоспособного возраста (15—64 года) 129 были активны, 40 — неактивны (показатель активности 76,3%, в 1999 году составлял 61,4%). Из 129 активных работали 118 лиц (70 мужчин и 48 женщин), безработных было 11 (5 мужчин и 6 женщин). Среди 40 неактивных 6 лиц были учениками либо студентами, 15 — пенсионерами, 19 были неактивны по другим причинам.

В 2008 году в муниципалитете числились 118 налогооблагаемых домохозяйств, в которых проживало 328 лиц; медиана доходов демонстрировала 18 179,5 евро на одного потребителя.

Примечания

Литература 
 

Коммуны департамента Эр и Луар